Ebenus cordata är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av William Philip Hiern, och fick sitt nu gällande namn av Carl Ernst Otto Kuntze. Ebenus cordata ingår i släktet Ebenus och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
cordata